2-й Чемпионат Африки по международным шашкам среди мужчин прошёл c 1 по 13 июня 1982 года в Абиджане, Кот-д’Ивуар по круговой системе. В нём участвовали 12 спортсменов из 4 стран. Чемпионом Африки стал представитель Кот-д’Ивуара Дидье Куасси.

Результаты

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов 

1982 год в Кот-д’Ивуаре
1982 год в шашках